The Ultimate Collection puede referirse a:

 The Ultimate Collection, compilación de 2002 de The Kinks; 
 The Ultimate Collection, compilación de 2002 de The Who; 
 The Ultimate Collection, compilación de 2003 de Donna Summer; 
 Michael Jackson: The Ultimate Collection, compilación de 2004 de Michael Jackson; 
 The Ultimate Collection, compilación de 2005 de Ace of Base; 
 The Ultimate Collection, compilación de 2006 de Grace Jones; 
 The Ultimate Collection, compilación de 2006 de The Carpenters; o
 The Ultimate Collection, compilación de 2008 de Rick Astley.